San Filadelfo, santo martirizzato nel III secolo d.C..  
 San Filadelfo, antico nome di San Fratello, comune della città metropolitana di Messina.